Een bakkenist is een passagier bij zijspanwedstrijden
Bakkenist was een van de rechtsvoorgangers van Deloitte